Palm Valley (Vallée des Palmiers, en anglais) peut faire référence à:

 Palm Valley, Floride, États-Unis ;
 Palm Valley, comté de Cameron, Texas, États-Unis ;
 Palm Valley, comté de Williamson, Texas, États-Unis ;
 Palm Valley, Territoire du Nord, Australie ;
 Palm Valley, Basse-Californie, Mexique ;
 Palm Valley, Hyderabad, Inde.

Palmier